Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vincenzo Santopadre che ha battuto in finale Stefano Galvani 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Massú (semifinali)
 Tomas Behrend (quarti di finale)
 Stefano Galvani (finale)
 Potito Starace (secondo turno)

 Marc López (quarti di finale)
 Diego Moyano (secondo turno)
 Mariano Albert-Ferrando (secondo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2003